Octopodidae är en familj av bläckfiskar. Octopodidae ingår i ordningen åttaarmade bläckfiskar, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Octopodidae 197 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Octopodidae